Caparrapí kan syfta på:

Colombia 

 Caparrapí (kommun), Cundinamarca, 
 Caparrapí (ort), Cundinamarca,